Колоа — многозначный термин.

 Колоа — статистически обособленная местность Колоа (), расположенная в округе Кауаи (штат Гавайи, США).
 Гавайская кряква, или колоа (Anas wyvilliana) — водоплавающая птица из семейства утиных.
 Колоа (остров) () — небольшой остров в составе Тонга, входящий в архипелаг Вавау.
 Колоа (крепость) — крепость , столица древнего вьетского государства Аулак.